Отбой:

 Отбой — армейский термин, сигнал, подаваемый по окончании дня в армейских соединениях, а также церемония, его сопровождающая.

В искусстве 
 «Отбой» — кинодрама режиссёра Х. Беккера 1981 года.
 «Отбой» — альбом группы Nautilus Pompilius 1988 года.
 «Отбой» — фильм 2000 года режиссёра Дайан Китон о трёх сёстрах.